«Ожерелье королевы» () — вторая часть тетралогии Александра Дюма-отца, объединённой похождениями известного мага, предсказателя судеб и вечного человека Джузеппе Бальзамо (Калиостро).

Сюжет 
Придворные ювелиры Бамер и Боссанж предлагают Людовику XVI купить для его супруги Марии-Антуанетты великолепное бриллиантовое ожерелье, изготовленное ими ещё для фаворитки Людовика XV — мадам Дюбарри. Но королева отказывается принять столь дорогостоящий подарок, предложив Людовику построить на эти деньги корабль.

Через некоторое время ловкая интриганка Жанна де Ламотт де Валуа, которой безумно хочется блистать при королевском дворе, затевает грандиозную аферу. Представившись доверенным лицом Марии-Антуанетты, она берётся заполучить драгоценное ожерелье якобы для королевы. Осуществить задуманное ей помогает кардинал Луи де Роган, тайно влюблённый в Марию-Антуанетту. Но заговорщики и не подозревают, что их, словно марионеток, дёргает за ниточки известный мистик и авантюрист граф Калиостро.

Ссылки 

Романы Александра Дюма (отца)
Исторические романы о XVIII веке
Приключенческие романы на французском языке